Ramms ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Ramms (* 1948), deutscher Offizier, General des Heeres der Bundeswehr
 Egon Wilhelm Ramms (1909–1993), deutscher Politiker (FDP), MdB

Siehe auch:
 Rams